Roques kan som auktorsförkortning betyda:

 Patrick Roques
 Joseph Roques

Robotskapade auktorsförkortningar